

Події

Сформовані гурти

764-HERO
Abazagorath
Agathodaimon

Arch Enemy
The Ataris
Bane
Big D & the Kids Table
Biffy Clyro
Borknagar
Bright Eyes
Butterfly Temple
Carissa's Wierd
Coheed and Cambria
Cold Cold Hearts
Commander Venus
Cursive
Darkest Hour
Dru Hill
Days of the New
Ensiferum
Eve 6
Блестящие
The Faint
Five Iron Frenzy
Foo Fighters
Freak Seed
The Get Up Kids
Human Condition
Idlewild
In Extremo
NSYNC
Nickelback
Pedro the Lion
Rainer Maria
Scylus Creed
Semisonic
System of a Down
Lamb of God

Розформовані гурти

Big Drill Car
Cap'n Jazz
D.I. (reform in 2002)
Dire Straits
Grateful Dead
Kyuss
Living Colour (reform in 2001)
Oingo Boingo
Skinny Puppy (reform in 2003)
Slowdown Virginia
Smashmouth
Sven Gali
X-Clan (reform in 2006)

Реформовані гурти
The Misfits (hiatus since 1983)

Випущені альбоми

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Чарти

KROQ
KROQ Top 106.7 Countdown of 1995

Triple J Hottest 100
Triple J Hottest 100, 1995

1995 у музиці
Музичні списки